Mezinárodní letiště Dauhá Hamad (IATA: DOH, ICAO: OTHH) (arabsky مطار حمد الدولي‎‎, anglicky Hamad International Airport) je mezinárodní letiště obsluhující město Dauhá v Kataru. V roce 2014 nahradilo Mezinárodní letiště Dauhá, to nevyhovovalo kapacitou. Má jeden terminál a dvě paralelní ranveje, nachází se u moře v nadmořské výšce 4 metry. Je jediným funkčním komerčním letištěm celé zemi.

Historie 
Výstavba začala v roce 2005. Letiště Hamad mělo být původně otevřeno v roce 2009, ale po sérii prodražených zpoždění bylo otevřeno až 30. dubna 2014. Svou základnu sem v květnu 2014 přemístila katarská vlajková letecká společnost Qatar Airways.

Aerolinky a destinace

Galerie

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 Oficiální stránky 

Dauhá Hamad
Postaveno v Kataru 2014